Cito – variante del nome Zita
 Claus Cito – scultore lussemburghese
 Giancarlo Cito – imprenditore e politico italiano
 Mercedes-Benz Cito – modello di autobus urbano della Mercedes

Altri progetti